Сильвестр Амброзяк (; нар. 14 квітня 1964 року, Лович, Польща) — польський скульптор та ілюстратор.

Життєпис 
Навчався в Академії образотворчих мистецтв у Варшаві на факультеті скульптури у 1983-1989 рр., де його наставниками були, зокрема: проф. Єжи Ярнушкевич, проф. Станіслав Кулон та проф. Гжегож Ковальський. Малюнок вивчав у майстерні проф. Маріана Чаплі. В 1989 році отримав диплом у студії Гжегожа Ковальського.

Індивідуальні виставки (до 2008 року) 
 1986 — «Cukrownia» Galeria « Przy Rynku», Варшава
 1989 — «Grand Mal» BWA, Пулави (Польща)
 1990- Międzynarodowe Targi Sztuki Interart´90,Galeria Notoro, Познань
 1990 — «Pologne´90» Saint Gilles City Hall, Bruksela, org. Galeria Brama, Варшава
 1990 — «Notoro Symposium» d. Zakłady im. Norblina, Варшава
 1990 — Międzynarodowe Symposium Notoro´90, Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 1991 — «Konfrontacje Artystyczne Torun´91» Ratusz Miejski, Торунь
 1991 — Notoro Symposion´91, Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 1991 — «Spotkanie» Galeria ElArt, Варшава
 1991 — «Polnische Malerei der 80-er Jahre» Galeria Doroty Kabiesz, Дюссельдорф (Німеччина)
 1991 — «Sollentuna´91» Międzynarodowe Targi Sztuki, Sztokholm, org. Galeria Brama, Варшава
 1992 — «Dekada» ASP, Варшава
 1992 — Gate Gallery, Карлсруе, (Німеччина)
 1992 — «Eye on Fork or Hot Icecream — creme de la creme of Polish Art of 90» BWA, Катовиці
 1993 — «Top Five» Maison des Artistes, Cagnes sur Meer (Франція)
 1994 — «Warszawa dzisiaj» Galerie Dickens, Монреаль (Канада)
 1994 — «Vier Elemente» Hotel Intercontinental, Відень (Австрія)
 1994 — «Große Kunstausstellung NRW» Дюссельдорф (Німеччина)
 1994 — «Sacrum» BWA, Ченстохова
 1994 — «Współczesna sztuka z Polski» Galerie Guth-Mass & Mass, Ройтлінген (Німеччина)
 1994 — «Ikonopress» Zamek Książąt Pomorskich, Щецин
 1994 — «Polnische Kulturtage» Ерфурт (Німеччина)
 1994 — «Top Five» La Ciotat, Марсель (Франція)
 1995 — «Wokół rzeźby lat 70 i 80» Muzeum Sztuki Współczesnej, Оронськ (Польща)
 1995 — Plener «Kolekcja — Drewno 1995» Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 1996 — «Współczesna polska rzeźba» Galeria Sztuk Pięknych, Острава (Словаччина)
 1996 — «Rzeźba w drewnie» Muzeum Okręgowe, Бельсько-Бяла
 1997 — «Sacrum» BWA, Ченстохова
 1997 — «Galerie prezentują» BWA, Ченстохова
 1997 — «Holz Symposium» Arkadien, Schönfeld (Німеччина)
 1998 — «Dreilander-Eck» Kunstbahnhof, Геррнгут (Німеччина)
 1998 — « Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku», Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 1998 — «Transformacja figury» Miejska Galeria BWA Arsenał, Познань
 1998 — «Grosse Kunstausstellung» NRW, Дюссельдорф (Німеччина)
 1999 — «VI Rohkunstbau», Gross Leuten (Німеччина)
 1999 — «Grosse Kunstausstellung NRW», Дюссельдорф (Німеччина)
 1999 — « Dreilander-Eck» Kunstbahnhof Геррнгут (Німеччина)
 1999 — « Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku» CBWA Zachęta, Варшава
 2000 — XII Biennale Rzeźby, Poznań 2000, Galeria Miejska Arsenał, Познань
 2000 — «Grosse Kunstausstellung NRW», Дюссельдорф (Німеччина)
 2000 — «FLUR 2000» Holzbildhauer Symposium Erlbach/Eubabrun (Німеччина)
 2000 — «L'Art dans le Monde» Paris-Musees, Париж (Франція)
 2000 — «Coincidence» Kulturzentrum Ignis, Кельн (Німеччина)
 2001 — «Wojna w człowieku» Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 2001 — «Art Jonction» 15 Foire Internationale D'art Contemporain, Ніцца (Франція)
 2002 — «Strasse der Skulpturen» Galerie e.o. Plauen (Німеччина)
 2002 — «Co widzi trupa wyszkolona źrenica» CBWA Zachęta, Варшава
 2002 — «Paleta Erosa» Teatr Polski, Познань
 2002 — XIII Międzynarodowe Biennale Rzeźby Poznań 200 — Mit i symbol", Galeria Miejska Arsenał, Познань
 2003 — «Kolekcja 11» Muzeum Sztuki Współczesnej, Радом
 2003 — «Co widzi trupa wyszklona źrenica», Muzeum Okręgowe, Бидгощ
 2003 — «Paleta Erosa» Muzeum Archeologiczne, Познань
 2003 — «Kunstsymposium» Kunstbahnhof Геррнгут (Німеччина)
 2003 — "Bliźniemu swemu … 2004 " CBWA Zachęta, Варшава
 2003 — Wystawa na antresoli pływalni miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 2004 — «Warszawa w Wilnie, Wilno w Warszawie» Galeria «Arka» Вільнюс (Литва)
 2004 -«Warszawa w Kijowie» Centralny Dom Artysty Plastyka — Galeria Narodowa Związku Artystów Plastyków, Київ (Україна)
 2004 — «Teatr wyzwolonych żywiołów» Euroart,1 Biennale Sztuki, Koszary Sztuki, Свіноуйсьце (Польща)
 2004 — «Sacrum 2004» 11 Biennale Sztuki Sakralnej, Galeria BWA, Gorzów Wlkp.
 2004 — «Paleta Erosa» Centrum Kultury «Zamek», Познань
 2005 — «Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych», Stowarzyszenie Pracownie Twórcze -Lubelska, Варшава
 2005 — «Wśród przyjaciół», Galeria Sztuki Współczesnej, Pracownia-Galeria, Варшава
 2005 — «W stronę człowieka», Płocka Galeria Sztuki, Плоцьк
 2005 — «Azymut Rzeźby», Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki , Лодзь
 2005 — «Kolekcja 13», Muzeum Sztuki Współczesnej, Радом
 2005 — «Świadkowie czasu», Instytut Polski , Стокгольм (Швеція)
 2005 — «Świadectwa czasu», Instytut Polski, Берлін (Німеччина)
 2005 — «W stronę Innego. Obserwacje i interwencje», Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Катовиці
 2006 — «Dwie generacje polskiej sztuki współczesnej», Klasztor św. Katarzyny, Finale Ligure Borgo (Італія)
 2006 — «Żywoty zwierząt», Miejska Galeria Sztuki, Ченстохова
 2006 — «W stronę Innego. Obserwacje i interwencje», Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Лодзь
 2006 — «Sztuka wobec zła», VI Triennale Sztuki Sacrum, Miejska Galeria Sztuki, Ченстохова
 2006 — «Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966—1994», Muzeum Sztuki Współczesnej, Радом
 2006 — «Sztuka wobec zła», VI Triennale Sztuki Sacrum, Płocka Galeria Sztuki, Плоцьк
 2006 — «Obrazowanie», Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Elektrownia, Радом
 2006 — «Sollentuna», Targi sztuki, Стокгольм (Швеція)
 2006 — «W drodze», Miejska Galeria Sztuki, Sandomierz
 2007 — «Kolekcja Sztuki Współczesnej. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku», Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Катовиці
 2007 — «Sollentuna», Targi Sztuki, Galeria Mitteleuropa, Стокгольм (Швеція)
 2007 — «Festiwal Metalu», Galeria Sztuki, Остроленка (Польща)
 2007 — «Wymiana jako sztuka», kolekcja Tomasza Kawiaka, Galeria Grodzka, BWA, Люблін
 2007 — «Pertolzhofener Kunstdingertage 2007», Kunstverein Pertolzhofen e.V. (Німеччина)
 2007 — «Kamienny Krąg», Plener Rzeźbiarski, Nietulisko
 2007 — «Alfabet Rzeźby — abc…», "Muzeum Rzeźby Współczesne, Центр польської скульптури в Оронську (Польща)
 2007 — «Bliźniemu swemu…2007», «Zachęta» Narodowa Galeria Sztuki, Варшава
 2008 — «Pertolzhofener Kunstdingertage 2008», Kunstverein Pertolzhofen e. V. (Німеччина)
 2008 — «Flur 2008», Vogtlandisches Holzbildhauersymposium, Erlbach / Eubabrunn (Німеччина)
 2008 — «Preludium, rzeźba w mieście», Centrum Kultury Zamek, Познань
 2008 — «Spotkanie twórców», Bułgarski Instytut Kultury, Варшава
 2008 — «Affordable Art Fair, Autumn Collection 2008», Targi Sztuki, Лондон (Англія)
 2008 — "Affordable Art Fair, Amsterdam 2008‘, Targi Sztuki, Амстердам (Нідерланди)

Нагороди та стипендії 

 1993 р. Стипендія Фонду Культури
 1997 р. Почесна відзнака за скульптуру Каїн і Авель на виставці Сакрум у Ченстохові
 2004 р. Стипендія Фонду Кульчика

Див. також 

 Дві жінки — скульптура в Познанському парку Солоцьких

Примітки

Посилання 
 

Польські скульптори
Польські ілюстратори